Минамиайдзу:
 Минамиайдзу (уезд) — уезд префектуры Фукусима, Япония.
 Минамиайдзу (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамиайдзу префектуры Фукусима.